Ivo Karlović era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Peter Gojowczyk.

In finale John Isner ha sconfitto Matthew Ebden con il punteggio di 6-3, 7-64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  John Isner (campione)
  Ivo Karlović (quarti di finale)
  Adrian Mannarino (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (quarti di finale)

<li>  Víctor Estrella Burgos (primo turno)
<li>  Lukáš Lacko (secondo turno)
<li>  Tennys Sandgren (primo turno)
<li>  Illja Marčenko (primo turno)

Wildcard 

  Thai-Son Kwiatkowski (primo turno)
  Michael Mmoh (primo turno)

<li>  Rajeev Ram (primo turno)

Qualificati 

  Frank Dancevic (secondo turno)
  Matthew Ebden (finale)

<li>  Samuel Groth (secondo turno)
<li>  Austin Krajicek (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Open 2017